Příjmení Matić nese více různých osobností:

 Barbara Matićová (* 1994) – chorvatská zápasnice–judistka
 Nemanja Matić (* 1988) – srbský fotbalový záložník
 Uroš Matić (* 1990) – srbský fotbalový záložník makedonského původu

Externí odkazy